Jeziorany (plaats), plaats in Polen
 Jeziorany (gemeente), gemeente in Polen